Epitamyra är ett släkte av fjärilar. Epitamyra ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mott
Epitamyra